YAW – codice aeroportuale IATA dell'eliporto militare di Shearwater (Nuova Scozia) (Canada)
 yaw – rotazione intorno l'asse verticale in aeronautica